Австрийская Бундеслига 1985/1986 () — 75-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 8 августа 1985 года и закончился 30 мая 1986 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
 Сезон 1985/1986 на rsssf.com

1985/1986
Спорт в Австрии в 1985 году
Спорт в Австрии в 1986 году
Австрия
Австрия